Підхоз — село, Степногорська міська адміністрація, Акмолинська область, Казахстан
 Підхоз — селище, Кур'їнський район, Алтайський край, Росія